Gmina Leszno bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Leszno, die Stadtgemeinde Leszno (gmina miejsko) in der Woiwodschaft Großpolen
 Gmina Leszno, eine ehemalige Landgemeinde (gmina wiejska) bei Leszno; siehe Gmina Święciechowa#Geschichte
 Gmina Leszno, eine Landgemeinde (gmina wiejska) in der Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Leszno (Begriffsklärung)